Adorján Ödön (Gyergyóújfalu, ?–?) magyar nemzeti labdarúgó-játékvezető.

Pályafutása

Labdarúgóként
A labdarúgást 1901-ben Nagyenyeden kezdte. Labdarúgóként két ezüst, három bronz érmet, a megszállás alatt kis aranyérmet szerzett.

Nemzeti játékvezetés 
Játékvezetésből Csíkszeredában vizsgázott. Vizsgáját követően a Hargita megyei Labdarúgó-szövetség által üzemeltetett labdarúgó bajnokságokban kezdte sportszolgálatát. A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) Játékvezető Bizottságának (JB) minősítésével a NB I játékvezetője. Küldési gyakorlat szerint rendszeres partbírói szolgálatot is végzett. Játékvezetői mérkőzéseinek száma, közel: 200.

Sportvezetőként 
 Nagyenyeden a helyi sportegyesület egyik alapító tagja, majd később ügyvezető elnöke. A felszabadulás után a játékvezető testület oktató bizottságának vezetője és fegyelmi egyes-bíró lett.
 A Kolozsvári Atlétikai Club (KAC) 1948-ban egyesült a FC CFR 1907 Cluj egyesülettel. Érdekeit országos vagy MLSZ szinten képviselő sportvezetők (Gidófalvy Pál, Gálffy András, Szűcs Elemér és Adorján Ödön) voltak.

Források 
 Pluhár István: Magyarországi sportegyesületek története - 1953 (?) Budapest, Közérdekű Könyvkiadó Vállalat

Külső hivatkozások 
 

Magyar labdarúgó-játékvezetők
A 20. században elhunyt személyek
Gyergyóújfaluiak